Outstrider — второй студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Abbath, изданный 5 июля 2019 года на лейбле Season of Mist. Loudwire назвал его одним из 50 лучших метал-альбомов 2019 года.

Отзывы критиков 

Джек Келлехер из Exclaim! пишет, что Abbath «опираются на блэковый фундамент своего первого альбома, добавляя штрихи старого доброго хэви-метала и трэша».

Список композиций

Участники 
 Abbath — гитара, вокал
 Ukri Suvilehto — ударные
 Mia Wallace — бас-гитара
 Оле Андре Фарстад — гитары (соло, акустическая и баритон)

Чарты

Примечания 

Альбомы Abbath
Альбомы Season of Mist